Скловський:
 Скловський Борис (1909) — український піаніст-педагог.
 Скловський Євген Львович (1869–1930) — педіатр.